Теребуни — название нескольких населённых пунктов:
 Теребуни — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Теребуни — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.